Подгорани — село в Словаччині, Кежмарському окрузі Пряшівського краю.
 Подгорани — село в Словаччині, Нітранському окрузі Нітранського краю.
 Подгорани — село в Словаччині, Пряшівському окрузі Пряшівського краю.
 Подгорани-у-Ронова — село в Чехії, окрузі Хрудім Пардубицького краю.